Імере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 70 км на північ від Орлеана, 18 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 614,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Імере на сайті французького Національного інституту географії
 Імере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Імере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Імере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Імере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар